

Persone
Ronald McNair – astronauta statunitense, vittima del disastro dello Space Shuttle Challenger
Winifred McNair – tennista britannica
Sylvia McNair – soprano statunitense
Steve McNair – giocatore di football americano statunitense
Paddy McNair – calciatore nordirlandese
Lesley James McNair – generale statunitense
Fred McNair – tennista statunitense
Barbara McNair – cantante e attrice statunitense

Astronomia
3354 McNair – asteroide
Cratere McNair – cratere lunare

Toponomastica
McNair – comunità non incorporata del Texas
McNair – Census-designated place della Virginia
McNair – comunità non incorporata dell'Arkansas
McNair – comunità non incorporata del Minnesota
McNair Nunatak – località antartica ()